Дональд Томпсон:

 Дональд Томпсон — бывший окружной судья штата Оклахома, США, лауреат премии World Stupidity Awards
 Дональд Томпсон — персонаж кинофраншизы «Кошмар на улице Вязов».